Женская Евролига Европейской лиги плавания — международный турнир женских ватерпольных команд европейских стран. Основан в 1987 году как Кубок европейских чемпионов LEN. С 1987 по 1999 год назывался также Кубок Европы LEN.

Финалы

Примечания 

 
Водное поло